Рејмондвил има више значења:
 Рејмондвил (Тексас)
 Рејмондвил (Мисури)